Kilkís est une ville du nord de la Grèce 
 elle est le chef-lieu de plusieurs circonscriptions administratives, dont :
 le dème de Kilkís
 le district régional de Kilkís.

 La bataille de Kilkís y opposa les armées grecque et bulgare en 1913 lors de la Deuxième Guerre balkanique.
 Le Kilkis fut un navire militaire grec nommé en l'honneur de la bataille. Il fut coulé par un avion allemand (Junkers Ju 87 Stuka), le , lors de l’invasion de la Grèce par les armées du Troisième Reich.